Afonso Teles de Meneses (morto em 1230) (m. 1230) — filho de Telo Peres de Meneses e de Gontrodo Garcia
 Afonso Teles, 4º senhor de Meneses (m. depois de 1256) — filho de Afonso Teles de Meneses (morto em 1230)
 Afonso Teles Raposo (m. 1340) — filho de Gonçalo Anes Raposo e Urraca Fernandes de Lima
 Afonso Telo de Meneses, 5.º conde de Barcelos (m. ca. 1372) — 5º conde de Barcelos, filho de João Afonso Telo de Meneses, conde de Ourém
 

Desambiguações de história